Круговой удар в русских, международных, бразильских шашках — ударный ход, начинающийся и завершающийся на одном и том же поле. Так же может называться комбинация.

Некоторые комбинации с круговым ударом имеют специальное название.
 чёртово колесо — в русских шашках начинает простая h4 и завершает дамка на поле h4 (h4:h4).
 мельница

«Антология шашечных комбинаций» Э. Г. Цукерника называет круговой удар «чрезвычайно эффектным». Антология описывает ситуацию, при которой круговой удар включает пропуск в дамки простой соперника:

В шашечной композиции круговой удар может встречаться как альтернативный удар. Ниже приводятся примеры альтернативного кругового удара.

 Круговой удар в разных направлениях

 Круговой удар как часть более сложного удара

 Удар с изменением рисунка подударной цепи

Примечания 

Тактика в шашках